Grootvleugeligen, een orde van insecten
 Megaloptera (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie spinneruilen (Erebidae)